Con el acrónimo ETSAV puede referirse a varias cosas:

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, dependiente de la Universidad Politécnica de Valencia, (España).
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, dependiente de la Universidad de Valladolid, (España).
Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés, dependiente de la Universidad Politécnica de Barcelona, (España).